Masaraki ist der Familienname folgender Personen:

 Andrian Semjonowitsch Masaraki (1835–1906), russischer Offizier, Pianist und Mäzen
 Semjon Semjonowitsch Masaraki (1787–1854), russischer Artilleriegeneralleutnant und Waffenfabrikant